Tamte dni, tamte noce – powieść z 2007
 Tamte dni, tamte noce – film z 2017

Strony ujednoznaczniające